

Patronyme 

 Christophe Ronel (1964-), Artiste peintre français.

Toponyme 

 Ronel, commune française située dans le département du Tarn, en région Occitanie.

Prénom 
 
Patronyme français